Redemption jelentései:

Zene

Együttesek 
 Redemption, amerikai progresszív metal együttes.

Albumok 
 Redemption, az amerikai gitáros, Joe Bonamassa albuma, 2018
  Redemption , az amerikai rapper, Jay Rock albuma, 2018
 Redemption, a Before Their Eyes albuma, 2012
 Redemption, az Ektomorf albuma, 2010
 Redemption, az amerikai rapper, Huey albuma, 2010
 Redemption, az amerikai rapper, Benzino albuma, 2003
 Redemption, Chris Volz bemutatkozó albuma, 2007
 Redemption (EP), a Walls of Jericho metalcore együttes mini-albuma, 2008
 Redemption, a GRITS hip hop duó albuma, 2006
 Redemption, a country zenész, Josh Gracin albuma, 2011
 Redemption, az amerikai progresszív metal együttes, Redemption bemutatkozó albuma, 2003
 Redemption, az izraeli punk együttes, Useless ID albuma, 1994
 Redemption, a Vomitory metalegyüttes, albuma, 1999
 Redemption, a White Heart együttes, albuma, 1997

Dalok 
 Redemption, Gackt japán énekes kislemeze, 2006
 Redemption, a Shadows Fall amerikai metalegyüttes kislemeze, 2007
 Redemption, Jesse Jagz nigériai rapper kislemeze, 2013
 Redemption, Sigma & Diztortion kislemez, 2015